RTAS steht für:
 Real Time Audio Suite, eine proprietäre Plug-in-Schnittstelle von Digidesign bzw. Avid Technology
 Run-Time Abstraction Services, eine IBM Firmware
 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium, eine internationale Konferenz, die eingebettete Echtzeitsysteme zum Thema hat.

RTAS